Rastesj (makedonska: Rasteš, Растеш) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Makedonski Brod, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Rastesj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rastesj är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Rastesj. Närmaste större samhälle är Gostivar,  kilometer väster om Rastesj. 

I omgivningarna runt Rastesj växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Rastesj är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Makedonski Brod (kommun)